«Желаю успеха» — советский художественный фильм, снятый в 1980 году режиссёром Александром Косаревым по сценарию Олега Стукалов-Погодина.

Сюжет 
Петру Северину (Геннадий Корольков) 35 лет, он кандидат наук, работает в престижном институте, в области статистики. В его жизни кризис — нелюбимая работа, расставание с девушкой, разочарование в жизни. Однажды дядя — профессор, работающий на Дальнем Востоке — предложил ему должность руководителя экологической лаборатории. Пётр решает кардинально изменить свою жизнь, бросает Москву и улетает во Владивосток.

Оказавшись на станции в дальневосточной тайге он встречается с местными жителями — лесником Захаром Можовым и его дочкой Катей Моховой, вместе с которыми молодой учёный пытается предотвратить уничтожение природы и наступление экологической катастрофы, а также обретает надежду на новую любовь.

Хорошая картина. В защиту природы… Играю лесника по фамилии Мохов. Трудно живется этому честному и справедливому человеку. Не бороться с тем, вокруг него творится, занять позицию «моя хата с краю» он не может: характер у него не такой! А как спасти лес от вырубки, реку от засорения, рыбу от гибели? Очень трудно ему! Даже передать не могу, трудно… В общем, картина эта, по—моему, не столько о проблемах одного из заповедников на Дальнем Востоке, сколько о проблемах совести человеческой, о долге, о чести, нравственных обязанностях каждого…

В ролях 
 Геннадий Корольков — Пётр Северин
 Ирина Короткова — Катя Мохова
 Иван Лапиков —  Захар Гаврилович Мохов, лесник
 Даниил Нетребин — Федор Михайлович Босых
 Михаил Глузский — профессор Варенцов
 Хамар Адамбаева — Любаша
 Роман Хомятов — Николай Панин
 Екатерина Маркова — Лида
 Всеволод Сафонов — Демид Демидович
 Антонина Максимова — мать Петра
 Валентина Тэжик — Таня
 Нина Зоткина — Лена
 Николай Парфенов — Степан Трофимович, сосед
 Борис Кордунов — академик

Съемочная группа 
 Режиссёр — Александр Косарев
 Автор сценария — Олег Стукалов-Погодин
 Операторы-постановщики — Виктор Листопадов, Игорь Мельников
 Художник-постановщик — Василий Голиков
 Оператор — Л. Андрианов
 Композитор — Алексей Рыбников

Источники 
 Желаю успеха // Советские художественные фильмы: 1980—1981. — М.: Нива России, 1995. — стр. 56
 Желаю успеха // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996.- 520 с. — стр. 141

Ссылки 
 Желаю успеха // Мосфильм

Фильмы СССР 1980 года
Фильмы 1980 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Александра Косарева
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова